

Patronyme 

  (1876-1956), alpiniste, officier de la marine américaine et entrepreneur ;
 Alex McCarthy (né en 1989), footballeur britannique ;
 Andrew McCarthy (né en 1962), acteur, réalisateur, scénariste et producteur ;
 Arlene McCarthy (née en 1960), femme politique britannique ;
 Bart McCarthy, acteur américain ;
 Benedict McCarthy (né en 1977), Benedict Saul « Benni » McCarthy, footballeur sud-africain ;
 Brenda Schultz-McCarthy (née en 1970), joueuse de tennis ;
 Bridgette McCarthy, judokate britannique, 3e aux Championnats du monde en 1980 ;
  (1764-1824), gouverneur de territoires britanniques en Afrique de l'Ouest ;
 Claire McCarthy, réalisatrice australienne, active depuis 1999 ;
 Cormac McCarthy (né en 1933), romancier américain ;
 Dalton McCarthy (1836-1898), homme politique canadien ;
  ;
 Sir Desmond MacCarthy (1878-1952), critique anglais ;
 Donagh MacCarthy (c. 1594-1665), noble irlandais, vicomte de Muskerry puis comte de Clancarthy ;
 Donald MacCarthy (c. 1530-1596), noble irlandais, comte de Clancarthy ;
 Doris McCarthy (1910-2010), artiste peintre canadienne ;
 Edward Joseph McCarthy (1850-1931), archevêque de Halifax ;
Ethna MacCarthy (1903-1959), poétesse irlandaise ;
 Eugene McCarthy (1916-2005), sénateur et membre du Congrès américain ;
 Fintan McCarthy (né en 1996), rameur irlandais ;
  (née en 1940), biographe et historienne britannique ;
 Frank McCarthy (1912-1986), producteur américain ;
 Gerard McCarthy (né en 1981), acteur nord-irlandais ;
 Hamilton MacCarthy (1846-1939), sculpteur britanno-canadien ;
 Helen McCarthy, écrivain britannique spécialisée dans l'animation japonaise ;
 Henry McCarty (1882-1954), scénariste et réalisateur américain ;
 
 Jack McCarthy (1898-1958), footballeur international irlandais ;
 Jack McCarthy (1869-1931), joueur américain de baseball ;
  (1817-1882), architecte irlandais ;
 , président de l'Association américaine pour l'avancement des sciences de 2008 à 2009 ;
 James Patrick McCarthy (né en 1990), footballeur irlandais ;
 Janie McCarthy (1885 - ), professeur de langues et résistante irlandaise ;
 Jenny McCarthy (né en 1972), mannequin et actrice américaine ;
 Jim McCarthy (né en 1926), James Stephen McCarthy, ancien joueur irlandais de rugby ;
 , (1887-1978), manager de baseball américain ;
  ;
 Johnny McCarthy (1934-2020), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Joseph McCarthy (1908-1957), sénateur américain, à l'origine du maccarthysme ou chasse aux communistes ;
  ;
  ;
 Kristen McCarthy (née en 1990), joueuse américaine de basket-ball ;
 Leighton McCarthy (1869-1952), homme politique et diplomate canadien ;
 Liz McCarthy (née en 1986) pratiquante de MMA américaine ;
 Mick McCarthy (né en 1959), joueur de football ;
  ;
  ;
 Nick McCarthy (né en 1974), guitariste, choriste et claviériste du groupe rock écossais Franz Ferdinand ;
 Nick McCarthy, rugbyman irlandais ;
 Nicholas McCarthy (né en 1989), pianiste britannique ;
 (né en 1970), réalisateur américain ;
 Nobu McCarthy (1934-2002), actrice canadienne d'origine japonaise ;
 Norah McCarthy, patineuse artistique canadienne ;
 Oscar Mac Carthy, archéologue français d'origine irlandaise ;
 Paul McCarthy (né en 1945), artiste américain ;
 Peggy McCarthy (née en 1956), rameuse d'aviron américaine ;
  (1951-2004), écrivain irlandais ;
 Robert McCarthy (né en 1924), joueur australien de tennis ;
 Shannan McCarthy (née en 1970), joueuse de tennis américaine ;
 Sheila McCarthy (née en 1956), actrice et chanteuse canadienne ;
 Tom McCarthy (né en 1966), acteur, écrivain, et réalisateur américain ;
  ;
 Walter McCarty (né en 1974), joueur et entraîneur de basket-ball américain.

Autres 
 La McCarthy Homestead Cabin, une cabane en rondins dans le comté de Flathead, dans le Montana (États-Unis), inscrite au Registre national des lieux historiques.
 Les McCarthy, série télévisée américaine diffusée de 2014 à 2015.

Références 

Patronyme irlandais